Antoni Jakubowski (1887–1960) – polski działacz polityczny i niepodległościowy,
 Antoni Jakubowski (1928–2015) –  polski motorowodniak i motocyklista, powstaniec warszawski.